Seul () — дебютный студийный альбом франкоканадского певца Гару, выпущенный 13 ноября 2000 года на лейбле Columbia Records и Sony Music.

Об альбоме 
В 2000 году при участии Люка Пламондона и автора музыки «Нотр-Дам де Пари» Рикардо Коччанте Гару выпустил свой первый сольный альбом «Seul» (Sony). Одну из песен альбома, ставшую хитом («Sous le Vent»), Гару исполнил дуэтом с Селин Дион. За первые пять недель после релиза альбом занял первые места в хит-парадах среди альбомов во Франции. Альбом продюсировал муж певицы Селин Дион Рене Анжелил. Песня Seul стала визитной карточкой певца, после песни Belle. Песню Jusqu'à me perdre сочинил известный канадский певец Брайан Адамс.

Список композиций

Сертификации

Чарты

Примечания

Ссылки 
 billboard
 billboard press

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Гару